Semarang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah, im Zentrum der Insel Java. Mitte 2022 leben hier über eine Million Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsbezirks ist die Stadt Ungaran. Ungaran liegt etwa 16 km Luftlinie südlich der Provinzhauptstadt Semarang.

Geografie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 7°3′57″ und 7°30′ s. Br. sowie zwischen 110°14′54.75″ und 110°39′3″ ö. L. Er grenzt im Südwesten an den Regierungsbezirk Magelang, im Westen an Temanggung, im Nordwesten an Kendal, im Norden an die Stadt Semarang, im Nordosten an die Regierungsbezirke Demak und Grobogan sowie im Süden und Osten an Boyolali. Die autonome Stadt Salatiga hingegen bildet eine Enklave innerhalb des Regierungsbezirk und ist verwaltungstechnisch von ihm getrennt.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Semarang in 19 Distrikte (Kecamatan), mit 235 Dörfern (davon haben 27 als Kelurahan urbanen Charakter) mit 6.750 RT (Rukun Tetangga) und 1.605 RW (Rukun Warga).

Der Regierungsbezirk wird zusammen mit den Städten Semarang und Salatiga sowie den Kabupaten Demak, Kendal und dem Westteil von Grobogan zur Großstadtregion (Semarang Metropolitan Area Kedungsepur) gerechnet.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Semarang 1.053.094 Menschen, davon 528.030 Frauen (5014 %) und 525.064 Männer. Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,63 Prozent. 70,38 % (741.206) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 22,16 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 7,45 % waren im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 94,16 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 5,34 % (33.662 ev.-luth. / 22.819 röm.-kath.) vertreten, 0,41 % waren Buddhisten und 0,02 % Hindus. Zur gleichen Zeit waren von der Gesamtbevölkerung 40,10 % ledig; 52,73 % verheiratet; 2,10 % geschieden und 5,06 % verwitwet.

Bevölkerungsentwicklung 

 Bevölkerungsentwicklung des Kabupaten Semarang von 1971 bis 2020
 Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 3 bis 8 – Sensus Penduduk (SP)
 Ergebnisse von drei intercensalen Bevölkerungsübersichten (1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Semarang (indonesisch/englisch)
 Profil Kondisi Geografis Kabupaten Semarang (mit Karte) (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Tengah
Geographie (Java)